
Molekulska formula -{C8H6S}- se može odnositi na:

 Benzotiofen
 Benzo[-{c}-]tiofen